Stazione di Monterosso – stazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa
 Stazione di Monterosso Marche – stazione ferroviaria sulla linea Pergola-Fabriano
 Stazione di Carrara Monterosso – stazione ferroviaria sulla ferrovia marmifera